Анс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї
 Анс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Анс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона